Gibraltar bezeichnet:
 Gibraltar, britisches Überseegebiet an der Südspitze der Iberischen Halbinsel
 Gibraltar (Buckinghamshire), England
 Gibraltar (Zulia), Venezuela
 Gibraltar (Michigan), USA
 Gibraltar (Pennsylvania), USA
 Gibraltar (Washington), USA
 Gibraltar (Wisconsin), Town(ship) im Door County, Wisconsin, USA
 Gibraltar-Ost und Gibraltar-West, Stadtteile (Quartiere) der Stadt Luzern, Schweiz
 Gibraltar Island, Ohio, USA
 Oveney Gibraltar, Bochum, NRW, Deutschland
 Zeche Gibraltar, ein ehemaliges Bergwerk in Bochum, Deutschland
 Gibraltar (Firewall), eine auf Debian GNU/Linux basierende Firewall-Lösung
 Gibraltar (Film), ein Agentenfilm mit Gérard Barray, Geneviève Grad und Hildegard Knef von 1963
 Gibraltar Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Campo de Gibraltar, spanische Comarca

Siehe auch:

 Straße von Gibraltar, Gibraltar Range National Park, Gibraltar Point
 Ärmelband Gibraltar
 Gibraltarschwelle